Tubiluchus är ett släkte av snabelsäckmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Tubiluchus i familjen Tubuluchidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Tubiluchidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Snabelsäckmaskar
Tubiluchus